Phragmodochium är ett släkte av svampar. Phragmodochium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phragmodochium